Era of Threnody è l'ottavo album della band black metal Nargaroth.

Tracce

Collegamenti esterni